

Persone
Adam Harrington (1980), ex cestista statunitense
Adam Harrington (1972), attore e produttore canadese
Al Harrington, cestista statunitense
Curtis Harrington, sceneggiatore e regista statunitense
Dan Harrington, giocatore di poker
Desmond Harrington, attore statunitense
James Harrington, filosofo politico britannico
Jay Harrington, attore statunitense
Lorinza Harrington, ex cestista statunitense
Mae Harrington, supercentenaria statunitense
Michael Harrington, calciatore statunitense
Mike Harrington, programmatore statunitense
Othella Harrington, ex cestista statunitense
Pádraig Harrington, golfista irlandese
Patrick Harrington, ex calciatore canadese
Pat Harrington Jr., attore statunitense
Paul Harrington, musicista irlandese

Geografia

Australia
Harrington (Nuovo Galles del Sud)

Canada
Harrington (Ontario)
Harrington (Quebec)

Regno Unito
Harrington (Cumbria)
Harrington (Lincolnshire)
Harrington (Northamptonshire)

Stati Uniti
Harrington (California)
Harrington (Delaware)
Harrington (Maine)
Harrington (Virginia)
Harrington (Washington)

Altro
Giacca Harrington, tipo di giubbotto leggero
51P/Harrington, cometa periodica
3216 Harrington, asteroide della fascia principale